Соревнования по карате на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 5 по 7 августа 2021 года в зале спортивной арены Nippon Budokan. В 8 видах программы 82 спортсмена, 42 мужчины и 40 женщин разыграли восемь комплектов медалей.

Общая информация 
В соревнованиях по карате на играх в Токио участвовало в общей сложности 82 спортсмена, 42 мужчины и 40 женщин и по 10 в каждой из шести весовых категорий кумите и в двух категориях ката.

Этот вид спорта был включён в программу Олимпийских игр впервые и только в программу Игр 2020 года.

Расписание 
Время местное (UTC+7)

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Квалификация

Место проведения

Примечания

Ссылки 
 Карате на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Соревнования на летних Олимпийских играх 2020